Instytucja polityczna to grupa osób, wyłaniających się ze społeczności i charakteryzujących się stosownymi cechami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu politycznym, która wpływa na zjawiska i procesy polityczne związane ze zdobywaniem, sprawowaniem i utrzymaniem władzy.

Instytucja polityczna może być rozumiana jako:
 zespół osób biorących udział w życiu politycznym (w tym rozumieniu – organizacja państwowa, parlament, rząd, ministerstwo, sąd, partia polityczna); 
 zespół norm prawnych odnoszących się do działania politycznego i regulujących jego zasady (instytucje prawa wyborczego, referendum, wotum nieufności).

Przypisy

Bibliografia 
 Leksykon politologii, pod redakcją Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, Atla2, Wrocław 1996.

Teoria polityki